

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 11 podstawowych
 Michałowo – miasto
 Michałowo – część miasta Brodnica
 Michałowo – część miasta Gniewkowo
 Michałowo – część miasta Poznań
 Michałowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Zakrzewo 
 Michałowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo
 Michałowo – przysiółek wsi Pawłowo w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo
 Michałowo – część wsi Głużek w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wiśniewo
 Michałowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia 
 Michałowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Michałowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo 
 Michałowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Michałowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz 
 Michałowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Piaski 
 Michałowo – część wsi Borówiec w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite
 Michałowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie wiejskiej Słupca.
 Michałowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Dominowo

Inne 
 Michałowo – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim
 Michałowo – gromada
 Michałowo – uroczysko – dawna miejscowość w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Michałowo – nieofic. część wsi Wierciny w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański

Miejscowości na Białorusi 
 Michałowo – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
Michałowo – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.
Michałowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki.
 Michałowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Horodziłowo

Miejscowości na Litwie 
 Michałowo – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Kozaczyzna

Zobacz też 
 Michałowo (gmina w województwie wileńskim)
 Michałowo Wielkie
 Michałowo-Wróble
 Strażnica SG Michałowo
 Wybudowanie Michałowo
 Michałów